Jméno Sancha Kastilská má více nositelů:

 Sancha Kastilská (1139–1179) – navarrská královna
 Sancha Kastilská (1154–1208) – aragonská královna